Потебня́ — фамилия.

Известные носители:
 Потебня, Александр Афанасьевич (1835—1891) — русский языковед и литературовед, философ.
 
 Потебня, Юрий Михайлович (1926—1983) — основатель индустриального института в Запорожье, его первый ректор.